Władisław Kolesnikow (1925-2015), radziecki polityk
 Władisław Kolesnikow (1984-), kazachski hokeistaa